Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Michael Chang 6-2 6-3 6-2.

Teste di serie

 Stefan Edberg (primo turno)
 Andre Agassi (primo turno)
 Pete Sampras (semifinali)
 Goran Ivanišević (semifinali)

 Wayne Ferreira (primo turno)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Richard Krajicek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1992
ATP Tour 1992